Lîle Beta (en anglais ) est le nom de plusieurs îles :

 L'île Beta, située dans la péninsule Antarctique, en Antarctique ;
 L'île Beta, située dans l'archipel des Bermudes, en Amérique du Nord.